O Rio Ardeluţa é um rio da Romênia afluente do rio Solcuţa, localizado no distrito de Suceava.

Rios da Roménia